Бертье — фамилия.

Известные носители 
 Бертье, Давид Соломонович (настоящая фамилия Лившиц; 1882—1950) — советский скрипач и дирижёр, педагог.
 Бертье, Жак:
 Бертье, Жак (1838—1896) — французский иезуит, миссионер на Мадагаскаре, католический святой.
 Бертье, Жак (1916—2008) — французский актёр.
 Бертье, Леопольд (1770—1807) — французский генерал, брат маршала Луи Александра Бертье.
 Бертье, Луи Александр (1753—1815) — маршал Франции.
 Бертье, Люсьен (род. 1978) — французская баскетболистка камерунского происхождения.
 Бертье, Маврикий Феликсович (1799—1849) — российский военный, генерал-майор.
 Бертье, Пьер (1782—1861) — французский геолог, минералог и горный инженер.

Составные фамилии 
 
 Бертье де Совиньи, Луи (Louis Berthier de Sauvigny; 1739—1789) — французский интендант Парижа, жертва начала Революции.

См. также 
 «Виккерс-Бертье» — ручной пулемёт, разработанный французским офицером Андрэ Бертье в начале XX века.